Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Herrera e Javier Ordaz che hanno battuto in finale Mark Knowles e Brian Page 6-4, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Doohan /  David Macpherson (quarti di finale)
 Jeff Klaparda /  Bruce Man-Son-Hing (quarti di finale)

 Julian Barham /  Joe De Foor (quarti di finale)
 Stefan Dallwitz /  Agustín Moreno (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1989